I ragazzi della via Pál, romanzo per ragazzi di Ferenc Molnár
A Pál utcai fiúk, film diretto da Béla Balogh nel 1929 
I ragazzi della via Paal (film 1934) (No Greater Glory), film diretto da Frank Borzage (1934)
I ragazzi della via Paal (film 1935), film diretto da Alberto Mondadori e Mario Monicelli (1935)
I ragazzi della via Paal (film 1969) (A Pál utcai fiúk), film diretto da Zoltán Fábri, per il quale ebbe una nomination all'Oscar (1969)
I ragazzi della via Pál (miniserie televisiva), miniserie televisiva diretta da Maurizio Zaccaro (2003)